Alan Techer (né en 1994), pilote de vitesse moto ;
 Auguste Techer (1912-1968), militaire français, Compagnon de la Libération.